Viscarra ist der Familienname folgender Personen:

 Humberto Viscarra Monje (1898–1971), bolivianischer Komponist
 Pedro de Viscarra, spanischer Jurist und Soldat